Аспарьегос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан.  Занимает площадь 41,91 км². Население — 305 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы